

Patronyme 
 Léon Bouveret (1850-1929), médecin français
 Pascal Dagnan-Bouveret (1852-1929), peintre français

Éponyme 
 Maladie de Bouveret, tachycardie jonctionnelle décrite en 1889 par Léon Bouveret

Toponyme 
 Le Bouveret village suisse du canton du Valais, au bord du Léman.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme